Лесмес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лесмес, Рафаэль (1926—2012) — испанский футболист, играл на позиции защитника.
 Лесмес, Франсиско (1924—2005) — бывший испанский защитник, тренер.